Louis Orizet, 1913 - 1998, ingénieur agronome de formation et écrivain, l'un des acteurs de la promotion du beaujolais nouveau dans les années 1970,
Jean Orizet, né en 1937, poète et prosateur français, cofondateur des éditions du Cherche midi en 1975.

Homonymie
Homonymie de patronyme